

Patronyme 
Huston est un nom de famille notamment porté par :
 Anjelica Huston (née en 1951), actrice et réalisatrice américaine, fille de John ;
 Danny Huston (né en 1962), acteur et réalisateur américain, fils de John ;
 Geoff Huston (né en 1957), joueur de basket-ball américain ;
 Jack Huston (1982-), acteur britannique ;
 James Huston (1820-1854), journaliste, typographe et écrivain canadien ;
 John Huston (1906-1987), réalisateur américain, fils de Walter ;
 Nancy Huston (née en 1953), écrivain canadienne ;
 Nyjah Huston (né en 1994), skateboardeur américain ;
 Walter Huston (1884-1950), acteur américain, père de John.

Prénom 
 Huston Street (né en 1983), joueur de baseball américain.

Autre 
 Plan Huston
Homonymie de patronyme